Jamaica Station steht für:

 Jamaica Station (New York City), Bahnhof in New York, Vereinigte Staaten
 Jamaica Station (Royal Navy), Kommando der Royal Navy in Port Royal, Jamaika